Русская гитара — вид струнных щипковых музыкальных инструментов:

 Русская семиструнная гитара
 Гитара русская акустическая новая (ГРАН)

См. также 
 Гитара (значения)